Stoneyford puede referirse a:

 Stoneyford (Derbyshire), Inglaterra
 Stoneyford (Devon), Inglaterra
 Stoneyford (Irlanda del Norte)
 Lawcus - Stoneyford, República de Irlanda